Kia Motors, een Koreaans automerk
 Kia (Nenetsië), een plaats in het Russische autonome district Nenetsië
 KIA (schaatsploeg), schaatsploeg
 K.I.A. (Krapoel In Axe), Vlaamse hiphopgroep
 Killed In Action, Engelse term voor in de strijd omgekomen militairen